Тара Лин Стронг (; Торонто, 12. фебруар 1973), рођена Шарендоф () је канадско—америчка гласовна глумица. Позајмила је глас у бројним цртаним филмовима и видео-играма. За свој рад била је номинована за више награда, укључујући и Еми.

Биографија 
Тара Стронг рођена је 12. фебруара 1973. године у Торонту, Канада као Тара Шарендоф. Њени родитељи су Јевреји који су имигрирали из Русије. Са четири године кренула је да се интересује за глуму. Играла је у Јеврејском позоришту, иако није знала јидиш, те је своје речениде памтила напамет, без разумевања. Прву професионалну улогу остварила је у позоришној представи -{The Music Man}-, где је играла Грејси, када је имала само 13 година. Имала је и мање појављивање у криминалистичкој ТВ серији -{T. and T.}-. Прву велику гласовну улогу имала је у цртаћу -{Hello Kitty's Furry Tale Theater}-, у ком је позајмила глас главном лику — прослављеној маци Хело Кити. Имала је главну улогу у краткотрајном ситкому -{Mosquito Lake}- Канадске радио-телевизије (-{CBC}-). У Лос Анђелесу живи од јануара 1994. године.

Филмографија

Гласовне улоге

Анимиране серије

Анимирани филмови 
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="width=95%; font-size: 95%;"
|-
! style="background:#b0c4de; width:70px;"| Година
! style="background:#b0c4de; width:250px;"| Наслов
! style="background:#b0c4de; width:290px;"| Улога
! style="background:#b0c4de; width:250px;"| Напомена
! style="background:#b0c4de; width:70px;"| Извор
|-
|  || -{The Rugrats Movie}- || Дил Пиклс || као Тара Шарендоф || 
|-
|  || -{Princess Mononoke}- || Каја || Енглеска синхронизација || 
|-
|  || -{Rugrats in Paris}- || Дил Пиклс ||   || 
|-
|  || -{Ice Age}- || Рошан, Старт ||   || 
|-
|  || -{The Powerpuff Girls Movie}- || Баблс ||   || 
|-
|  || -{Spirited Away}- || Бох (беба) || Енглеска синхронизација || 
|-
|  || -{The Wild Thornberrys Movie}- || Школска девојчица ||   || 
|-
|  || -{Rugrats Go Wild}- || Дил Пиклс || || 
|-
|  || -{Hoodwinked!}- || Зора || Првобитни глас, глумица је замењена пре премијере филма || 
|-
|  || -{TMNT}- || споредне улоге || || 
|-
|  || -{Bolt}- || споредне улоге || || 
|-
|  || -{Strange Frame: Love & Sax}- || Наја Икс || Film festival release || 
|-
|  || -{Ted}- || Тедова "Волим те" функција || неакредитована || 
|-
|  || -{Monsters University}- || споредне улоге ||   || 
|-
|  || -{Jay & Silent Bob's Super Groovy Cartoon Movie}- || || || 
|-
|  || -{My Little Pony: Equestria Girls}- || Твајлајт Спаркл || Номинована – 3. годишња -{BTVA Voice Acting Awards}- – најбољи женски вокални перформанс у филму/специјалу на DVD-у || 
|-
|  || -{My Little Pony: Equestria Girls — Rainbow Rocks}- || Твајлајт Спаркл || || 
|-
|  || -{The Hero of Color City}- || Жути (песме) || || 
|-
|  || -{Yellowbird}- || Лиса || || 
|-
|  || -{Ted 2}- || Тедова "Волим те" функције ||   ||
|-
|  || -{Minions}- || Бинки Нелсон, итд. ||   ||
|-
|  || -{Only Yesterday}- || Наоко || Енглеска синхронизација || 
|-
|  || -{The Secret Life of Pets}- || споредне улоге ||   || <ref>{{cite AV media|medium=film |year=2016| title = The Secret Life of Pets | time=Closing credits, Additional Voices }}</ref>
|-
|  || -{Sing}- || Беки, итд. ||   || 
|-
||| -{The Boss Baby}- || споредне улоге || ||
|-
| || -{Smurfs: The Lost Village}- || споредне улоге || ||
|-
|  || -{Despicable Me 3}- || споредне улоге || ||
|-
|  || -{The Emoji Movie}- || споредне улоге || ||
|-
|  || -{Animal Crackers}- || Талија || || 
|-
|  || -{My Little Pony: The Movie}- || Твајлајт Спаркл || || 
|-
| 2018
| -{Smallfoot}-| ТБА
|
|
|-
| 2018
| -{Teen Titans Go! To the Movies}-| Рејвен
|
|
|-
|}

 Приватни живот 
Тара Стронг је била цимерка глумице Нев Кемпбел. Обе су конкурисале за улогу Џулије у ТВ серији -{Party of Five}-'' из 1990-их, међутим Нев ју је добила. Тара се појавила у једној епизоди серије као Лорна.

Године 1999, упознала је Крега Стронга, бившег америчког глумца и агента за некретнине. Венчали су се 14. маја 2000. године. Имају двојицу синова, који се зову Семи (рођен 2002) и Аден (рођен 2004). Породица живи у Лос Анђелесу, где Тара и Крег воде компанију -{VoiceStarz}-, која се бави подучавањем потенцијалних гласовних глумаца. Њих двоје су такође патентирали линију својих посебних бочица за бебе.

Члан је организације -{Bronies for Good}-, која се бави помагањем породицама чија ћерка има тумор на мозгу.

Референце

Спољашње везе 

 
  – Тарина синхронизацијска компанија
 

Рођени 1973.
Америчке глумице
Канадске глумице
Амерички гласовни глумци
Биографије живих особа